Fincake — российский информационный портал о личных финансах и частных инвестициях.

История 
Сайт Fincake.ru был запущен в декабре 2008 года и первоначально входил в структуру медиахолдинга «Эксперт». Разработкой дизайна сайта в 2007 году занималась «Студия Артемия Лебедева».

Сайт включал в себя информацию о торговле акциями, прогнозы, новости, статьи, обзоры аналитиков, инвестиционные идеи, биржевые котировки, справочники эмитентов и брокеров.

В 2010 году на сайте вели раздел «Битва портфелей», ставший одним из наиболее популярных на тот момент.

В 2012 году Fincake вышел из состава холдинга и продолжил развиваться самостоятельно.

В 2022 году Fincake получил статус Web 3.0. В настоящее время над проектом работает российская финтех-команда из Intelinvest.ru.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (fincake.io) с 2022 года
 Официальный сайт (fincake.ru) до 2022 года

Сайты России
Группа компаний «Эксперт»
Сайты, появившиеся в 2008 году
Экономические сайты